post-sábado puede referirse a:

Postsabado (sociedad) es un concepto basado en la vida que sucede tas salir los sábados por la noche.

Postsabado (vídeo) es un título de uno de los vídeos de Kompunch producciones.